Mbakwe ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Mbakwe (1929–2004), nigerianischer Politiker und Provinzgouverneur
 Trevor Mbakwe (* 1989), US-amerikanisch-nigerianischer Basketballspieler